Howard é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
 Condado de Howard (Arkansas)
 Condado de Howard (Indiana)
 Condado de Howard (Iowa)
 Condado de Howard (Maryland)
 Condado de Howard (Missouri)
 Condado de Howard (Nebraska)
 Condado de Howard (Texas)

Desambiguações de topônimos